Луи Фёдорович (Людвиг Фридрихович) Гомилиус (; 1845—1908) — российский ,  и  и  немецкого происхождения.

Биография 
Луи Фёдорович Гомилиус родился 25 мая 1845 года в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге в семье валторниста, музыкального педагога и композитора Фридриха Христиановича Гомилиуса, немца по происхождению, который постоянно жил в России в 1838 года; последний и дал мальчику первые уроки музыки.

Первоначальное образование Гомилиус-младший получил в реформатском училище, а затем учился в Санкт-Петербургской консерватории под руководством Антона Рубинштейна и Карла Давыдова. Игру на органе изучал у Генриха Штиля.

С 1870 года Гомилиус состоял органистом при лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Дирижируя с 1871 года в Петропавловском хоровом обществе, Л. Ф. Гомилиус давал ежегодные концерты, в которых исполнялись лучшие духовные произведения как средневековых, так и композиторов-современников.

Занимал должность профессора в Петербургской консерватории, где преподавал игру на органе, сменив на этом посту своего учителя Г. Штиля. Среди его многочисленных учеников были, в частности, Артур Капп, Рудольф Тобиас, Мийна Хярма и Пеэтер Сюда.

Он сочинил несколько хоровых композиций, романсов и небольших пьес для фортепьяно.

Луи Фёдорович Гомилиус умер 27 декабря 1908 года в родном городе и был похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Его брат Константин Фёдорович (1840—1918) также был органистом и служил при реформатской церкви российской столицы.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории